Лестница Хайку (Haiku Stairs) или лестница в небеса - пешеходный маршрут, проходящий по горной местности острова Оаху на Гавайях. 

Установлена в 1942 году для прокладки кабеля к базе военно-морских сил США, первоначально была из дерева. В 1950 году лестница была заменена на металлическую. 3922 ступеньки поднимаются на высоту 850 метров над уровнем моря.

В 2003 году был произведен капитальный ремонт, на который было потрачено 875 000$

Ссылки 
 Лестница в небеса
 Тропа Хайку. Лестни 

Гавайи